Existen 3 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en Roma.
Por orden alfabético:

 Due Ponti Cup
 Challenger de Roma (Rai Open)
 Challenger de Roma (Roma Open)